Jméno a příjmení Ja'akov Gil má více nositelů:

 Ja'akov Gil (1931) (1931–2007) – izraelský politik
 Ja'akov Gil (1908) (1908–1990) – izraelský rabín a politik